Midvale désigne :

 Aux États-Unis d’Amérique :
 Midvale, Idaho
 Midvale, Ohio
 Midvale, Utah
 Midvale, Washington

 En Australie :
 Midvale, Australie-Occidentale